Niku peut désigner :
 Tapani Niku (1895-1989), fondeur finlandais
 Sami Niku (1996-), joueur de hockey sur glace
 Niku, surnom donné au transneptunien 
 Niku, "viande" en japonais → Nikujaga

Homonymie de patronyme